Plesiosauri (Plesiosauria) (veslogmazovi, čamčasti gmazovi) su red morskih gmazova koji su se pojavili krajem trijasa.

Postoje dva podreda plesiosaura. Dugovrati plesiosauri imaju malu glavu i oštre igličaste zube. Vodom su se kretali na isti način kao i suvremeni pingvini, morske kornjače i vidre. Peraje upotrebljavaju kao krila, i brzo kreću. Hrane se uglavnom ribama. Neki dugovrati plesiosauri imaju zaista dug vrat. Životinje iz porodice Elasmosauridae su imale i do 76 vratnih kralježaka i njihov je vrat iznosio polovicu od i do 12 metara dugačkog tijela. 

Kratkovrati plesioasuri imaju mnogo veću glavu. Vrlo su vješti plivači i na velikim su se udaljenostima kretali znatno brže od dugovratih srodnika. Hrane se lignjama i amonitima, koje love golemim čeljustima. Najveći kratkovrati plesiosaur je dulji od 18 metara.

Klasifikacija

Taksonomija 

 Red Plesiosauria
 Simosaurus
 Porodica Cymatosauridae
 Porodica Pistosauridae
 Podred Plesiosauroidea
 Plesiopterys
 Thalassiodracon?
 Porodica Elasmosauridae
 Porodica Plesiosauridae
 Natporodica Cryptoclidoidea
 Porodica Cimoliasauridae
 Porodica Cryptoclididae
 Podred Pliosauroidea
 Eurycleidus
 Macroplata
 Rhomaleosaurus
 Porodica Pliosauridae
 Porodica Polycotylidae?

Filogeneza

Drugi projekti

 

Izumrle vrste
Gmazovi